Sigma Coronae Borealis pode se referir a:
Sigma1 Coronae Borealis
Sigma2 Coronae Borealis